Schizosaccharomycetes és una classe de fongs. Conté l'ordre Schizosaccharomycetales, els llevats de fissió.

Referències 

Llevats